Une sortie de route est un type d'accident de la route
 Sortie de route (La flaqueza del bolchevique) est un film espagnol sorti en 2003